Hamsun bezeichnet:
 Knut Hamsun (1859–1952), norwegischer Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger
 Marie Hamsun (1881–1969), norwegische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Hamsun (Film), Film von Jan Troell aus dem Jahr 1996
 (5838) Hamsun, Asteroid des Hauptgürtels